Boateng ist ein ghanaischer Familienname und der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Boateng (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Bismark Adjei-Boateng (* 1994), ghanaischer Fußballspieler

 Christiana Boateng (* 1943), ghanaische Sprinterin
 Christoffer Boateng (* 1995), dänischer Fußballspieler
 Daniel Boateng (* 1992), englischer Fußballspieler
 Daniel Adjei Boateng (* 1988), ghanaischer Fußballspieler
 Daniel Osei Boateng (* 1981), ghanaischer Fußballspieler
 Derek Boateng (* 1983), ghanaischer Fußballspieler

 Eric Boateng (* 1985), britischer Basketballspieler
 Ernest Amano Boateng (1920–1997), ghanaischer Geograph
 Eugene Boateng (* 1985), Schauspieler, Choreograf, Tänzer und Model
 Fosu Boateng (* 1988), dänischer Fußballspieler
 Francis Akwaffo-Boateng (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Francis Edmund Boateng (* 1923), ghanaischer Diplomat

 Frederick Boateng (* 1993), ghanaischer Fußballspieler

 Gideon Boateng (* 1991), ghanaischer Fußballspieler
 Gloria Boateng (* 1979), deutsch-ghanaische Bildungsaktivistin
 Hiram Boateng (* 1996), englischer Fußballspieler
 Jérôme Boateng (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Joshua Boateng (* 1987), ghanaischer Fußballspieler
 Kelvin Boateng (* 1992), ghanaischer Fußballspieler

 Kevin-Prince Boateng (* 1987), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Kingsley Boateng (* 1994) italienisch-ghanaischer Fußballspieler
 Kwabena Frimpong-Boateng (* 1950), ghanaischer Chirurg
 Kwadwo Boateng (?), ghanaischer Fußballspieler

 Kwame Boateng (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Leotis Boateng (* 1951), nigerianischer Fußballspieler
 Nelson Boateng (* 1968), ghanaischer Sprinter
 Ozwald Boateng (* ~1968), ghanaischer Modedesigner
 Paul Boateng, Baron Boateng (* 1951), britischer Politiker und Diplomat
 Richard Boateng (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Richard Kissi Boateng (* 1988), ghanaischer Fußballspieler
 Robert Boateng (* 1974), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Boateng (* 1985), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel Nkuah-Boateng (* 1968), ghanaischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Wiawso 
 Stephen Asamoah-Boateng (* ~1958), ghanaischer Politiker